Бедржих Щербан (; ) — чехословацкий и чешский хоккеист, защитник. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года. В настоящее время является исполнительным директором клуба чешской первой лиги «Дукла Йиглава».

Биография 
Бедржих Щербан родился в Йиглаве и начал свою карьеру в родной команде «Дукла Йиглава», дебютировав чемпионате Чехословакии в конце сезона 1983/84. За 8 сезонов в «Дукле» он трижды становился чемпионом Чехословакии. В 1991 году он перешёл в финскую «Таппару». Отыграв в Финляндии один сезон, отправился в соседнюю Швецию, в команду «Брюнес Евле». В первом же сезоне за «Брюнес» стал чемпионом Швеции. В 1996 году Щербан на год вернулся в чешскую Экстралигу. С 1997 по 2004 год он играл за немецкие клубы «Эссен» и «Фрайбург». В 2004 году окончательно вернулся на родину, играл в первой чешской лиге за «Бероун», «Тршебич» и в последнем своём сезоне за йиглавскую «Дуклу».

В марте 2008 года стал исполнительным директором «Дуклы», занимает эту должность по настоящее время.

19 декабря 2013 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Помимо клубной карьеры Щербан успешно играл за сборные Чехословакии и Чехии. Всего за сборную провёл 212 игр, забил 10 голов (в том числе за чехословацкую сборную 158 игр, 9 шайб, за чешскую — 54 игры, 1 шайба).

В 1992 году в Альбервилле стал бронзовым призёром Олимпийских игр. Также завоевал 5 бронзовых медалей на чемпионатах мира. Всего за карьеру в сборной и клубах провёл 1379 игр, забросил 147 шайб.

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1992
 Бронзовый призёр чемпионатов мира 1987, 1989, 1990, 1992 и 1993
 Чемпион Чехословакии 1984, 1985, 1991
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1986, 1987
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1988
 Чемпион Швеции 1993
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 1995
 Бронзовый призёр чемпионата Швеции 1994

Личные 
 Обладатель Золотой клюшки лучшему хоккеист Чехословакии 1991
 Лучший бомбардир-защитник плей-офф шведской лиги 1993 (7 очков)
 Лучший ассистент-защитник чешской первой лиги 2006 (16 передач)
 Лучший бомбардир-защитник чешской первой лиги 2007 (31 очко)

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Сын Бедржих Щербан-младший (род. 02.11.1994 г.) с 2009 до 2015 года играл в юниорских чешских командах.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Москитос Эссен»
Игроки ХК «Фрайбург»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Горацка Славия»